Gassmann ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Gassmann (* 1965), italienischer Schauspieler
 Alfred Leonz Gassmann (1876–1962), Schweizer Volksmusikforscher, Komponist und Autor
 Arno Gassmann (1968–2019), deutscher Literaturwissenschaftler, Romanautor und Kommunalpolitiker
Arnold Gassmann (1873–1943), Schweizer Zollbeamter
 Florian Leopold Gassmann (1729–1774), österreichischer Komponist
 Franz Gassmann (vor 1674–nach 1676), deutscher Alchemist
 Franz Josef Gassmann (1755–1802), Schweizer Buchdrucker, Buchhändler und Redaktor
 Franz Joseph Amatus Gassmann (1812–1884), Schweizer Buchdrucker, Zeitungsgründer und Redaktor
 Fritz Gassmann (1899–1990), Schweizer Geophysiker und Mathematiker
 Jacques Gassmann (* 1963), deutscher Maler und Zeichner

 Leo Gassmann (* 1998), italienischer Popsänger
 Lothar Gassmann (* 1958), deutscher Theologe und Publizist
 Max Gassmann (* 1960), Schweizer Veterinärmediziner und Physiologe
 Michael Gassmann (* 1966), deutscher Musikwissenschaftler

 Ralph Gassmann (* 1977), Schweizer und britischer Schauspieler
 Rita Gassmann (1935–2014), Schweizer Gewerkschafterin und Politikerin 
 Ruth Gassmann (1935–2020), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Regieassistentin
 Theodor Gassmann (1828–1871), deutscher Bühnendichter
 Willy Gassmann (1921–1992), Schweizer Verleger
 Wolfgang Gassmann (* 1967), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Gassman
 Gaßmann
 Gasman
 Gasmann